144 rok naszej ery
 144 rok przed naszą erą
 144 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 144
 planetoida (144) Vibilia
 droga wojewódzka nr 144
 linia kolejowa nr 144
 Sonet 144 Williama Shakespeare'a
 Psalm 144
 samolot Tu-144
 144 Pułk Piechoty
 144 Pułk Piechoty – późniejszy 71 Pułk Piechoty (II RP)
 144 Pułk Piechoty (II RP) – rezerwowy pułk piechoty polskiej w 1939
 144 Pułk Piechoty (5 Lotaryński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 1 lutego 1890; stacjonował w Metz i Diedenhofen; przydzielony do XVI Korpusu Armii Niemieckiej
 144 sztuki to gros